Махаджі Скіндія (*महादजी शिंदे, 1730 —12 лютого 1794) — магараджа Гваліора, впливовий військовий та політичний діяч Індії 2-ї половини XVIII ст.
 Раноджі Скіндія — засновник і перший магараджа Гваліора.
 Даулат Рао Скіндія (*1779 — 21 березня 1827) — магараджа Гваліора у 1794—1827 роках, активний учасник Другої англо-маратхської війни.
 Джанкоджі Рао I Скіндія (1745 — 15 січня 1761) — магараджа Гваліора. Був молодшим сином магараджі Джаяппаджі Рао, після смерті якого зайняв престол.
 Джордже Джіваджі Рао Скіндія (26 червня 1916 — 16 липня 1961) — останній магараджа Гваліора, підконтрольний британській адміністрації.
 Джанкоджі Рао II Скіндія (1805 — 7 лютого 1843) — магараджа Гваліора.
 Джаяппаджі Рао Скіндія — магараджа Гваліора.
 Мадхо Рао Скіндія (20 жовтня 1876 — 5 червня 1925) — магараджа Гваліора, підконтрольний британській адміністрації.
 Даттаджі Рао Скіндія (1723 — 10 січня 1760) — другий син Раноджі Скіндії та його дружини Міни Баї, молодший брат магараджі Джаяппаджі Рао, регент при малолітньому магараджі Джанкоджі Рао.
 Джаяджі Рао Скіндія (19 січня 1843 — 20 червня 1886) — магараджа Гваліора.